Милюково — название населённых пунктов в России:
 Милюково — село в Савинском районе Ивановской области;
 Милюково — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области);
 Милюково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.